Grošelj est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Matic Grošelj (né en 1996), coureur cycliste slovène ;
  (1883–1940), biologiste slovène ;
 Špela Grošelj (née en 1985), chanteuse slovène ;
 Žiga Grošelj (né en 1993), coureur cycliste slovène.

Notes et références